Himanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), diplomate et ambassadeur finlandais
 (né en 1992), joueur estonien de football
Pekka Himanen (né en 1973), philosophe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois